Rhein heißen:

Flüsse, Orte und Gebäude:
 Rhein, Fluss in Europa
 Rhein (Boler), Quellfluss der Boler in Lothringen, Frankreich
 Rhein (Morsbach), Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Rhein (Saskatchewan), Dorf in der Provinz Saskatchewan, Kanada
 Rhein, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ryn, Stadt- und Landgemeinde im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rhein, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ryn (Ostróda), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 die historische Pfalzgrafschaft bei Rhein (1085–1806)
 das historische Großherzogtum Hessen und bei Rhein (1806–1866)
 die Rhein-Kaserne in Koblenz
 Zu Rhein, Adelsgeschlecht

Schiffe:
 Rhein (Schiff, 1867), ein deutsches Minenschiff
 Rhein (Schiff, 1868), Schiff des Norddeutschen Lloyds
 SMS Rhein (1872), ein deutscher Flussmonitor
 Rhein-Klasse (1872), eine Klasse von Flussmonitoren
 Rhein (Schiff, 1899), Schiff des Norddeutschen Lloyds
 Rhein (Schiff, 1928), ein Berliner Fahrgastschiff
 ein Tender der Deutschen Marine, siehe Tender Klasse 404
 Rhein (A 58), ein Tender der Deutschen Marine

Lokomotiven:
 Der Rhein, 1852 im Rhein versunkene Lok, nach der bis heute bei Germersheim vergeblich gesucht wird
Substanzen:
 Rhein (Anthranoid), ein Anthranoid in Rheum palmatum (Handlappiger Rhabarber)
 Rhenium, für das 1925 entdeckte chemische Element

Personen:
 Adolf Rhein (1885–1964), Erfurter Buchbinder und Einbandforschung
 Adrian Gottlieb von Rhein († 1805), preußischer Generalmajor
 Boris Rhein (* 1972) deutscher Politiker (CDU)
 Detlef Rhein (* 1969), deutscher Designer und Hochschullehrer
 Eduard Rhein (1900–1993), deutscher Erfinder, Publizist und Schriftsteller, Geigenvirtuose und Journalist
 Erich Rhein (1902–1956), deutscher Maler und Grafiker
 Fritz Rhein (1873–1948), deutscher Maler
 Georg Rhein (1815–1876), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hans-Werner Rhein (* 1952), deutscher Versicherungsjurist
 Hermann Rhein (1867–1960), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Jakob Fischer-Rhein (1888–1976), deutscher Maler
 Karl-Ludwig Rhein (1894–1988), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Memo Rhein (* 1950), deutscher Musikmanager, Produzent und Gründer des Klassiklabels Cugate Classics
 Michael Robert Rhein (* 1964), deutscher Sänger
 Monika Rhein, Physikerin, Meeresforscherin an der Universität Bremen
 Nicolai Rhein († 2014), deutscher Schauspieler
 Simon Rhein (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Stefan Rhein (* 1958), deutscher Historiker und Philologe 
 Torben Rhein (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Rhein (1887–1964), deutscher Konteradmiral

Siehe auch:

 Der Rhein
 Eduard-Rhein-Stiftung
 Rein
 Rain
 Reyn
 Rijn
 Rhine